Колга́нов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Колганов, Андрей Иванович (род. 1955) — доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, писатель.
 Колганов, Анатолий Иванович (1925—2001) — слесарь-сборщик Воткинского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Колганов, Вадим Владимирович (род. 1971) — актёр театра и кино.
 Колганов, Венедикт Иванович (род. 1930) — советский учёный, горный инженер по эксплуатации нефтяных и газовых установок, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 
 Колганов, Георгий Николаевич (1932—1993) — советский художник-постановщик, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966).
 Колганов, Константин Степанович (1896—1981) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Колганов, Леонид Семёнович (1955—2019) — русский поэт и прозаик.
 Колганов, Михаил Александрович (род. 1980) — казахстанский легкоатлет, мастер спорта международного класса, чемпион Азии 2002 года в беге на 800 метров.
 Колганов, Юрий Владимирович (род. 1951) — актёр Московского областного государственного драматического театра имени А. Н. Островского, заслуженный артист России (2004).

Колга́нова 
 Колганова, Ада Ароновна (род. 1946) — заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, директор Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ).
 Колганова, Вера Владимировна (род. 1964) — российская художница.
 Колганова, Светлана Георгиевна (род. 1964) — актриса Ставропольского академического театра драмы, заслуженная артистка России (2004).
 Колганова, Татьяна Анатольевна (род. 1972) — российская актриса.

См. также